Barcial de la Loma kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barcial de la Loma (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Barcial de la Loma (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar